L'Homme de Londres, roman de Georges Simenon paru en 1934
 L'Homme de Londres, film d'Henri Decoin (1943)
 L'Homme de Londres, film de Béla Tarr (2007)